The Voice Bobby McFerrin 1984-es albuma
The Voice Eimear Quinn 1996-os dala
The Voice holland televíziós műsorformátum
The Voice – Magyarország hangja a magyar változat